

Patronyme 

 Eugène Appert (1814-1867), peintre angevin ;
 Ernest Appert (1830-1890), photographe ; 
 Félix Antoine Appert (1817-1891), militaire et diplomate français ;
 Louis Nicolas Appert (1787-1865), intendant de l'armée d'Algérie.
 Nicolas Appert (1749-1841), inventeur culinaire français ;
 Olivier Appert (1949-), fonctionnaire français ;
 Raymond Appert (1904-1973), général de brigade français ;